Кубок Фарерських островів з футболу 2003 — 48-й розіграш кубкового футбольного турніру на Фарерських островах. Титул вчетверте здобув Б36 Торсгавн.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|9 березня 2003

|}

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|15 березня 2003

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|3 травня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|4 травня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|7 травня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|10/18 травня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фарерських островів на rsssf 

2003
Фарерські острови